Accardi est un patronyme italien porté notamment par :

 Andrea Accardi (né en 1968), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Carla Accardi (1924-2014), artiste-peintre italienne ;
 Pietro Accardi (né en 1982), footballeur italien.

Patronyme italien
Homonymie de patronyme italien